Мо́релл () — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
 Морелл, Андре (1909—1978) — английский актёр театра, кино и телевидения.
 Морелл, Джордж (1815—1883) — американский военный и гражданский железнодорожный инженер, бригадный генерал армии Союза в годы Гражданской войны в США.
 Морелл, Майкл (род. 1958) — американский деятель спецслужб, первый заместитель директора ЦРУ в 2010—2012 гг.

Прочее 
  — поселение в провинции Остров Принца Эдуарда (Канада).
  — через реку Ярра (штат Виктория, Австралия).

См. также 
 Морел
 Морелль
 Моррелл
 Моррилл